Ю́рий Алекса́ндрович Богомо́лов (род. , ) — советский и российский киновед, кинокритик, телевизионный критик. Кандидат искусствоведения (1976).

Биография 
Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. По военной специальности — авиамеханик. Служил в Заполярье.

В 1965 году окончил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Александра Грошева). Начал печататься в 1964. 

В 1976 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по теме «Некоторые проблемы поэтики художественного времени на телевидении».

Научный сотрудник Госфильмофонда СССР, заведующий отделом теории и истории в редакции журнала «Искусство кино». С 1971 — старший научный сотрудник Института истории искусств (в настоящее время — Государственный институт искусствознания).

С октября 1998 по март 2004 года — заведующий отделом культуры газеты «Известия».

Автор статей в газетах «Советская культура», «Литературная газета», «Московские новости», журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки», «Сеанс».

С 2004 по 2013 год — телеобозреватель в «Российской газете». 

С 2005 по 2013 год — колумнист в агентстве «РИА Новости».

С января 2014 по октябрь 2016 года — автор статей в журнале The New Times. 

С декабря 2017 года — колумнист в журнале «Сноб».

Личная жизнь 

Жена Ольга Ульянова, кинокритик.

Дочь Ольга Богомолова (род. 13 февраля 1971) — критик, сценарист, редактор, кандидат искусствоведения. 

Сын Константин Богомолов (род. 23 июля 1975) — режиссёр.

Общественная позиция 
В марте 2014 года подписал письмо «Мы с Вами!» КиноСоюза в поддержку Украины и выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.

В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии.

Книги 

 Курьеры муз (1986)
 Иосиф Хейфиц (1986)
 Михаил Швейцер (1987)
 Ищите автора! Искусство быть кинозрителем (1988)
 Роман Балаян (1988)
 Михаил Калатозов: страницы творческой биографии (1989)
 Пётр Тодоровский (1989)
 Андрей Михалков-Кончаловский (1990)
 Между мифом и искусством (1999)
 Хроника пикирующего телевидения. 2000—2002 (2004)
 Игры в людей по-крупному и на интерес (2010)

Признание 
 2004 — Специальная премия имени Мирона Черненко Гильдии киноведов и кинокритиков России за книгу «Хроника пикирующего телевидения» (: МИК, 2004)
 2008 — Премия «Ника» «За вклад в кинематографические науки, критику и образование»
 2016 — Премия «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России «За честь, достоинство и вклад в профессию»

Примечания

Литература 
 Баканов Р. П. Критерии анализа телевизионных передач и тенденций развития телевизионного вещания в творчестве телекритика Юрия Богомолова // Учёные записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2011. — Т. 153. — № 5. — С. 177—189.

Ссылки 
 Юрий Богомолов в Энциклопедии отечественного кино
 Юрий Богомолов на сайте журнала Сеанс
 Юрий Богомолов на сайте радио Свобода

Выпускники киноведческого факультета ВГИКа
Сотрудники Государственного института искусствознания
Телевизионные критики России
Журналисты «Литературной газеты»
Журналисты газеты «Известия»
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза
Телекритики
Колумнисты
Кандидаты искусствоведения